Kamui Kobayashi (japanski: |小林 可夢偉) (Amagasaki, Japan, 13. rujna 1986.) japanski bivši vozač Formule 1, trenutno se natječe u World Endurance Championshipu (WEC) za momčad Toyote.

Potpuni popis WEC rezultata

Japanski vozači Formule 1